Dragan Roganović (15 de novembro de 1978), mais conhecido pelo seu nome artístico Dirty South, é um DJ e produtor australiano nascido na Sérvia.

Biografia 
Nascido em Belgrado, Sérvia, Dirty South iniciou sua carreira musical aos 13 anos, fazendo mixagens e usando alguns equipamentos, após se mudar para Melbourne, Australia, onde reside atualmente. Sua primeira produção oficial como Dirty South ocorreu em 2004. Usava o computador da família para criar remixes e mashups de músicas de outros artistas e os distribuir pelo mundo, o que chamou atenção da produtora australiana Vicious Vinyl, com quem assinou em 2005.

Desde então o DJ recebeu diversos prêmios por seu trabalho, incluindo o de “Produtor Nacional Mais Popular” em 2007, a primeira posição no Australian Club Charts com seu remix de “It’s Too Late”, do Evermore, além de ser primeiro australiano, desde 1999, a ganhar o prêmio Essential New Tune, de Pete Tong. Esteve também presente em vários rankings do DJ Magazine Top 100.

No Brasil, seu remix para "In The Dark", de Tiësto e "It's Too Late", de Evermore, fizeram grande sucesso, estando incluídos na coletânea Summer Eletrohits.

Foi nominado para 2 Grammy Awards, ambas para Best Remixed Recording, sendo em 2008 com seu remix de “Sorry”, do também DJ e produtor Kaskade, e em 2011 foi indicado junto com Axwell pelo remix de “Sweet Disposition” do grupo  The Temper Trap,

Já remixou, fez colaborações ou produziu para artistas como Snoop Dogg, Example, The Pussycat Dolls, Kaskade, The Doors, U2, Diddy – Dirty Money, The Temper Trap, David Guetta, Sebastian Ingrosso e muitos outros, totalizando mais de 50.

Em 2012 lançou “City Of Dreams” em parceria com Alesso e vocais de Ruben Haze. Inicialmente o single foi lançado exclusivamente no Beatport e alcançou a primeira posição do Beatport Top 100 em sua primeira semana de lançamento.

No ano de 2013 lançou seu primeiro Album, Speed Of Life, que contava com artistas como Joe Gil, Rudy e RubenHaze. Em 2014 lançou o álbum With You que contava com a parceria de vários artistas e, logo em seguida, um filme curta-metragem que levou o mesmo nome do álbum.

Em 2016 lançou seu podcast, Drift Radio.

Discogrfia

Singles / EPs 
 2005 Sleazy
 2006 Dirty South EP
 2007 Everybody Freakin' (feat. MYNC Project)
 2007 Let It Go (feat. Rudy
 2007 Minority
 2008 Better Day (feat. Paul Harris & Rudy
 2008 D10
 2008 Shield (feat. D Ramirez)
 2008 The End (The Doors' sample)
 2009 Open Your Heart (feat. Axwell)
 2009 Alamo
 2009 We Are (feat. Rudy
 2009 Meich (feat. Sebastian Ingrosso)
 2009 How Soon Is Now (feat. David Guetta, Sebastian Ingrosso, Julie McKnight)
 2010 Stopover (com Mark Knight)
 2010 Phazing (feat. Rudy)
 2011 Alive (com Thomas Gold) (feat. Kate Elsworth)
 2011 Walking Alone (& Those Usual Suspects) (feat. Erik Hecht)
 2012 Eyes Wide Open (com Thomas Gold feat. Kate Elsworth)
 2012 City Of Dreams  (com Alesso feat. Ruben Haze)
 2012 – Rift (com Michael Brun)
2013 - Halo (com Deniz Koyu)
2013 - Until The end (feat. Joe Gil)
2013 – Champions
2014 – Unbreakable (com Sam Martin)
2014 -  Freefallin (com Gita Lake)
2015 - With You (com FMLYBND)
2015 – Find A Way (feat. Rudy)
2016 – All Of Us (feat. ANIMA!)
2016 – Just Dream (feat. Rudy)
2016 - Drift
2017 - I Swear

Álbuns 
 Speed of Life - 2013

 With You - 2014

Compilações 
 2006 Clubwork 2
 2006 Onelove 5
 2007 Ministry of Sound - Sessions Four
 2007 CR2 Live & Direct
 2008 Vicious Cuts 2008
 2008 Toolroom Knights
 2009 Ministry of Sound - Sessions Six

Remixes 
 2004 Dalassandro - "Dial L"
 2005 Freemasons - "Love on My Mind"
 2005 Gaelle - "Give It Back"
 2005 Isaac James - "Body Body"
 2005 mrTimothy - "I'm On My Way (I'm Coming)"
 2005 Silosonic - "Somethin
 2005 Soulwax - "NY Excuse"
 2005 Spektrum- "Kinda New"
 2005 T-Funk feat. Inaya Day - "The Glamorous Life"
 2006 Ferry Corsten - "Watch Out"
 2006 Depeche Mode - "Just Can't Get Enough"
 2006 Evermore - "It's Too Late (Ride On)"
 2006 Isaac James - "Just Can't Handle This"
 2006 Chris Lake feat. Laura V - "Changes"
 2006 Fedde le Grand - "Put Your Hands Up for Detroit"
 2006 Mind Electric - "Dirty Cash (Money Talks)"
 2006 mrTimothy - "Stand by Me"
 2006 Rogue Traders - "Watching You"
 2006 Led Zeppelin - "Babe, I'm gonna leave you"
 2006 TV Rock feat. Nancy Vice - "Bimbo Nation"
 2006 TV Rock feat. Seany B - "Flaunt It"
 2006 Vandalism - "Never Say Never"
 2007 Chab feat. JD Davis - "Closer to Me"
 2007 Cicada - "The Things You Say"
 2007 Funky Green Dogs aka Murk - "Reach for Me"
 2007 Kaskade - "Sorry"
 2007 Meck feat. Dino - "Feels Like Home"
 2007 Mark Ronson feat. Daniel Merriweather - "Stop Me"
 2007 Roger Sanchez - "Not Enough"
 2007 Wink - "Higher State of Consciousness"
 2007 Tiësto feat. Christian Burns - "In the Dark"
 2007 Tracey Thorn - "Grand Canyon"
 2007 David Guetta - "Baby When the Light"
 2008 Buy Now - "Body Crash"
 2008 Snoop Dogg - "Sexual Eruption"
 2008 John Dahlback - "Pyramid"
 2008 Pussycat Dolls - "When I Grow Up"
 2008 PNAU - "With You Forever"
 2009 Axwell, Sebastian Ingrosso, Steve Angello, Laidback Luke - "Leave The World Behind"
 2009 U2 - "I'll Go Crazy"
 2009 The Temper Trap - 'Sweet Disposition' (com Axwell)
 2010 Miike Snow - 'Silvia' (com Sebastian Ingrosso)
 2011 Diddy-Dirty Money - 'Coming Home'
 2011 Jeremy Olander - 'Airsteala'
 2011 Skylar Grey - 'Invisible'
 2011 Nero – "Me and You"
 2012 Michael Brun – "Rise"
 2012 Miike Snow – "Devil's Work"
 2012 John Dahlbäck – "Embrace Me"
 2013 MONSTA – "Messiah"
 2013 Maarcos – "Blaze"
 2015 Zedd feat. Jon Bellion - "Beautiful Now"

Ligações externas 
 Site oficial
 
 Dirty Southno Discogs
 Dirty South no Clubplanet
 Dirty South no Spotify
 Dirty South no SoundCloud
 Dirty South no Twitter

DJs da Austrália
Músicos de música eletrônica